

Persone 

 Mario Toso – vescovo cattolico italiano
 Fiorenzo Toso – linguista e docente italiano
 Otello Toso – attore italiano
 Dino Toso – ingegnere italo-olandese
 Luca Toso – atleta italiano
 Andrea Toso – cestista italiano
 Emanuele Toso – presbitero e partigiano italiano
 Renato Toso – calciatore italiano
 Ottaviano Toso – calciatore italiano
 Giovanni Pietro Dal Toso – arcivescovo italiano

Aziende 

 Barovier & Toso – azienda vetraria di Murano

Pagine correlate 

 Federico De Franchi Toso